Bloem ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bloem (1814–1884), deutscher Anwalt und Parlamentarier
 Arend Bloem (* 1947), niederländischer Kanute
 Friedrich Carl Bloem (1916–1982), deutscher Graphiker, Schriftsteller und Filmregisseur
 Jessica Bloem (* 1981), deutsche Fernsehmoderatorin
 Laura Bloem (* 1989), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Matheus Bloem, niederländischer Maler von Stillleben
 Nico Bloem (* 1994), deutscher Politiker (SPD) 
 Walter Bloem (1868–1951), deutscher Schriftsteller
 Walter Julius Bloem (1898–1945), deutscher Schriftsteller, Offizier und SS-Mitglied
 Wolf Bloem (1896–1971), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Blom, Bloom, Blohm, Blum, Bluhm